Villa comunale kan verwijzen naar een van de volgende stadsparken:

Villa comunale (Ariano Irpino)
Villa comunale (Cittanova)
Villa comunale (Milaan)
Villa comunale (Napels)
Villa comunale (Nocera Inferiore)
Villa comunale (Palmi)
Villa comunale (Portogruaro)
Villa comunale (Reggio Calabria)
Villa comunale (Salerno)
Villa comunale (Scafati)